Ревю — естрадне або театральне видовище-огляд, що складається з невеликих сценок, вокально-інструментальних, танцювальних і циркових номерів, різних за жанром, але об'єднаних спільною темою.
 «Ревю» — журнал з оглядом літературних, наукових і політичних подій. У сучасному розумінні — дайджест.
 Ревю Бланш — французький літературно-мистецький журнал;
 Ревю „Прометей“ — двомісячник французькою мовою;
 Нувель ревю франсез — французький літературний часопис;
 Ревю де Де Монд — двотижневий французький журнал;
 Срібне ревю — радянський художній фільм 1982 року

Посилання